Яніна Вікмаєр була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Катерина Макарова виграла титул, у фіналі перемігши Юлія Гергес з рахунком 3–6, 7–6(7–2), 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Citi Open, жінки, одиночний розряд
2017